Seznam dílů seriálu Titans může být:
 Seznam dílů seriálu Titans (2000)
 Seznam dílů seriálu Titans (2018)